Buechen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Buechen AG, Flurname in Spreitenbach AG
 Buechen (Affoltern am Albis), Flurname in Affoltern am Albis ZH
 Buechen (Alpthal), Flurname in Alpthal SZ
 Buechen (Altstätten), Flurname in Altstätten SG
 Buechen (Appenzell), Flurname in Appenzell AI
 Buechen (Bachs), Flurname in Bachs ZH
 Buechen (Benken), Quartierteil in Benken SG
 Buechen (Berg am Irchel), Flurname in Berg am Irchel ZH
 Buechen (Brütten), Flurname in Brütten ZH
 Buechen (Bülach), Flurname in Bülach ZH
 Buechen (Dielsdorf), Flurname in Dielsdorf ZH
 Buechen (Ebnat-Kappel), Quartierteil in Ebnat-Kappel SG
 Buechen (Eglisau), Flurname in Eglisau ZH
 Buechen (Freienstein-Teufen), Flurname in Freienstein-Teufen ZH
 Buechen (Glarus Süd, Schwanden), Quartierteil in Glarus Süd GL (Schwanden)
 Buechen (Grabs), Ort in Grabs SG
 Buechen (Hemberg), Ort in Hemberg SG
 Buechen (Kirchberg), Flurname in Kirchberg SG
 Buechen (Nesslau), Quartierteil in Nesslau SG
 Buechen (Niederweningen), Flurname in Niederweningen ZH
 Buechen (Oberbüren), Ort in Oberbüren SG
 Buechen (Oberuzwil), Flurname in Oberuzwil SG
 Buechen OW, Flurname in Alpnach OW
 Buechen (Quarten), Ort in Quarten SG
 Buechen (Regensdorf), Flurname in Regensdorf ZH
 Buechen (Rheinau), Flurname in Rheinau ZH
 Buechen (Russikon), Flurname in Russikon ZH 
 Buechen (Schlatt-Haslen), Ort in Schlatt-Haslen AI
 Buechen (Schöfflisdorf), Flurname in Schöfflisdorf ZH
 Buechen (Schwende-Rüte, Obere Steinegg), Ort in Schwende-Rüte AI (Obere Steinegg)
 Buechen (Schwende-Rüte, Steinegg), Quartierteil in Schwende-Rüte AI (Appenzell Steinegg)
 Buechen (Sennwald), Quartierteil in Sennwald SG
 Buechen (Speicher), Ort in Speicher AR
 Buechen (Stadel), Flurname in Stadel ZH
 Buechen (Steinen), Flurname in Steinen SZ
 Buechen (Thal), Quartierteil in Thal SG
 Buechen (Urnäsch), Ort in Urnäsch AR
 Buechen (Volketswil), Flurname in Volketswil ZH
 Buechen (Wädenswil), Quartierteil in Wädenswil ZH
 Buechen (Wangen-Brüttisellen), Flurname in Wangen-Brüttisellen ZH
 Buechen (Wildberg), Flurname in Wildberg ZH
 Buechen (Winkel), Flurname in Winkel ZH

Siehe auch: Buchen (Begriffsklärung)